Eutichio – nome proprio di persona italiano maschile
Eutichio – patriarca di Costantinopoli e santo
Eutichio – esarca di Ravenna
Eutichio – patriarca di Alessandria d'Egitto

Pagine correlate 
Sant'Eutichio